Lidia steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Lydia (Vorname) #Variante Lidia
 Tropischer Sturm Lidia, siehe Pazifische Hurrikansaison 2005 #Tropischer Sturm Lidia
 Lidia (Gattung), eine Gattung der Baldachinspinnen

Siehe auch:
 Lydia